Johann Nepomuk Cavallo ist der Name folgender Personen:

* Johann Nepomuk Cavallo (Geiger) (1784–1858), deutscher Geiger
 Johann Nepomuk Cavallo (Komponist) (1840–1917), deutscher Komponist, Organist, Pianist, Chorleiter und Gesanglehrer